В одиночному розряді тенісного турніру Generali Ladies Linz 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Наталія Медведєва здобула титул, у фіналі перемігши Паскаль Параді-Мангон 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Катарина Малеєва (2-ге коло)
 Юдіт Візнер (2-ге коло)
 Марі П'єрс (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні (півфінал)

 Емануела Зардо (2-ге коло)
 Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
 Регіна Райхртова (2-ге коло)
 Маркета Кохта (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Linz Open